Па́шкина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Пашкина, Надежда Валикаевна (род. 1975) — марийская эстрадная певица, лауреат Молодёжной премии им. Олыка Ипая.